Vrbovo može značiti:

 Vrbovo, naselje u općini Hrašćina, Hrvatska
 Vrbovo (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija